Новиодунум () е келтско име на градове на следните селища:

 Noviodunum Haeduorum (Aeduorum) град на едуите, днешният Невер във Франция
 Noviodunum Biturigum, град на битуригите, днешният Neuvy-sur-Barangeon във Франция
 Noviodunum, град на диаблинтите, днешният Жублен (Jublains) във Франция
 Noviodunum Suessionum, град на суесионите, днешният Соасон във Франция
 Noviodunum Biturigum, град на битуригите, днешният Neung-sur-Beuvron във Франция
 Noviodunum Helvetiorum, град на хелветите, днешният Нион в Швейцария
 Новиодунум (Мизия) (Noviodunum ad Istrum), град в Долна Мизия, днешният Исакча в Румъния
 Невиодунум (Neviodunum), град в Панония, днес Drnovo при Krško в Словения